Adam Matysek (Piekary Śląskie, 19 de julho de 1968) é um ex-futebolista polonês que atuava como goleiro.

Jogou por mais tempo no Zagłębie Wałbrzych, entre 1985 e 1988. Atuaria também por Śląsk Wrocław, Fortuna Köln, Gütersloh, Bayer Leverkusen, Zagłębie Lubin e RKS Radomsko.

Pela Seleção Polonesa, Matysek disputou 33 partidas. Foi convocado para a Copa de 2002, mas ficou apenas como terceiro goleiro. Aposentou-se como jogador logo após a participação polonesa no torneio.

Desde 2005, Matysek trabalha como treinador de goleiros do Nürnberg.

Ligações externas

  Adam Matysek (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Futebolistas da Polônia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Naturais de Piekary Śląskie
Futebolistas do Śląsk Wrocław
Futebolistas do SC Fortuna Köln
Futebolistas do Bayer 04 Leverkusen
Futebolistas do Zagłębie Lubin